Shamrock bezeichnet
 Shamrock, das dreiblättrige Kleeblatt und inoffizielle Nationalsymbol Irlands
 Zeche Shamrock, ein ehemaliges Steinkohle-Bergwerk in Herne
 Kraftwerk Shamrock, ein fossil-thermisches Kraftwerk der E.ON Kraftwerke GmbH
 Project Shamrock, ein Spionageprogramm des US-Geheimdienstes NSA ab 1945
 Operation Shamrock, eine Hilfsaktion des Irischen Roten Kreuzes in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg für über 1000 deutsche und französische Kinder
 Shamrock-Festival der Dichterinnen (Wien, München, seit 2012)
 das Rufzeichen der Fluglinie Aer Lingus
 Shamrock Rovers, den Fußballverein von Dublin
 Shamrock (Automarke), eine britische Automobilmarke (1907)
 Shamrock Automotive, südafrikanischer Automobilhersteller
 Shamrock Motors, eine irische Automobilmarke (1952–1959)
 Shamrock-Organisationen, einen Begriff für bestimmte Organisationen in der Wirtschaftsphilosophie von Charles Handy (siehe dort)
 Shamrock bis Shamrock V, fünf Rennyachten, die ab 1899 Herausforderer im America’s Cup waren
 Shamrock I, entworfen von William Fife III, gebaut 1898 durch J. Thorneycroft & Co auf der Church Wharf, Chiswick - Herausforderer 1899
 Shamrock II, 1901
 Shamrock III, 1903
 Shamrock IV, entworfen von Charles Ernest Nicholson, nicht erfolgreicher Herausforderer 1920
 Shamrock V, 1930
 die USS Shamrock, ein Schiff der US-amerikanischen Marine
 die USS Shamrock Bay (CVE-84), ein US-amerikanischer Geleitflugzeugträger der Casablanca-Klasse
 eine Apfelsorte: Shamrock (Apfel)
 Shamrock Hill, Vulkankegel auf Visokoi Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik

Familienname folgender Personen:
 Ken Shamrock, einen US-amerikanischen Profi-Wrestler

Orte

in Kanada:
 Shamrock (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Shamrock (Colorado)
 Shamrock (Louisiana)
 Shamrock (Oklahoma)
 Shamrock (Texas)
 Shamrock (Wisconsin), im Jackson County
 Shamrock Shores, Texas
 Shamrock Lakes, Indiana
 Mount Gay-Shamrock, West Virginia